

Geografia

Austria 
 Langenstein – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Perg

Niemcy 
 Langenstein – dzielnica Halberstadt
 Langenstein – dzielnica Kirchhain

Osoby 
 Henryk z Langenstein – niemiecki teolog
 Hugo von Langenstein – niemiecki poeta